Čapka může znamenat:

 čapka, obvykle měkká pokrývka hlavy
 Frygická čapka
 Monomachova čapka
 Čapka (Český les) (601,3 m) – vrchol v Přimdském lese, severozápadně od Bezděkova v okrese Tachov

příjmení osob

 Ignác Matyáš Čapka (1791-1881), starosta Vídně a policejní ředitel

 Ferdinand Čapka (1905–1987), slovenský architekt
 František Čapka, více nositelů, rozcestník
 Josef Čapka viz Josef Drahlovský (1847–1926), český hudební skladatel
 Josef Čapka (letec) (1915–1973), pilot 311. československé bombardovací perutě RAF
 Miroslav Čapka (1925–1983), politik Komunistické strany Československa a poslanec
 Tomáš Čapka (* 1971), český fotbalista, záložník
 Zuzana Čapková (* 1975), slovenská herečka.